Le tournoi de tennis de Tachkent est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2007, classée en catégorie Tier IV, se dispute du  au .

Pauline Parmentier remporte le simple dames. En finale, elle bat Victoria Azarenka, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ekaterina Dzehalevich et Anastasiya Yakimova.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tachkent
 Saison 2007 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2007
Tachkent
2007 en Ouzbékistan
Tennis en octobre 2007